Dosso ima više značenja:
 Dosso, Arezzo
 Dosso, Bergamo
 Dosso, Bolzano
 Dosso, Brescia
 Dosso, Cremona
 Dosso, Ferrara
 Dosso, La Spezia
 Dosso, Lodi
 Dosso, Mantua
 Dosso, Sondrio
 Dosso, Trento
 Dosso, Vercelli
 Dosso, Verona
 Dosso, Vicenza